Miejscowości w USA:
 Chapel Hill – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Orange
 Chapel Hill – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Marshall
Gminy w USA:
 Chapel Hill (ang. Chapel Hill Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Orange